mostownica – mostowa suwnica o dużej rozpiętości
 Mostownica – polana reglowa znajdująca się na głównym grzbiecie Mostownicy
 Mostownica – szczyt w Gorcach

Przypisy